У́лица Слепнёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Слепнёва — в Москве.
 Улица Слепнёва — в Гатчине.
 Улица Слепнёва — в Кингисеппе.
 Улица Слепнёва — в Ростове-на-Дону.
 Улица Слепнёва — в Ярославле.

Украина 
 Улица Слепнёва — в Донецке.
 Улица Слепнёва — в Каменец-Подольском.
 Улица Слепнёва — в Кривом Роге.
 Улица Слепнёва — в Одессе.
 Улица Слепнёва — в Севастополе.